Ву́лиця Но́вікова ( — вулиця у Сєвєродонецьку. Довжина 3 570 метрів. Починається від перетину з вулицею Заводською. В неї впираються вулиця Молодіжна, Радянський проспект, проспект Космонавтів і вулиця Курчатова.Плавно переходить на трасу в сторону селища міського типу Метьолкіне і далі до перетину з трасою на Новоайдар. Забудована багатоповерховими житловими будинками. Названа на честь героя соціалістичної праці, заслуженого будівельника УРСР, Петра Новікова.

Посилання 
 Вашими теперь мы именами называем улицы свои

Вулиці Сєвєродонецька
Вулиці Сєвєродонецька, названі на честь людей